Frňka je české příjmení, které vzniklo ze slovesa frnět (s významem „odfukovat“ či „frkat“) a může se vztahovat k následujícím osobnostem:

 Pavel Frňka (* 1961) – český lékař a manažer ve zdravotnictví
 Petr Frňka (* 1971) – český fotbalista a trenér

Související články 

 Henry Frnka